Yggdrasil – drzewo z mitologii nordyckiej
 Yggdrasil Linux – jedna z pierwszych dystrybucji Linuksa
 Yggdrasill – cykl powieści Wawrzyńca Podrzuckiego